

Patronyme 

 Cyrille Laventure (1964-), athlète français, spécialiste des courses de fond.
 Félix Laventure (1902-1995), homme politique de Maurice.
 Jerrod Laventure (1983-), footballeur américano-haïtien.
 Luc Laventure (1945-2022), journaliste et réalisateur français ultramarin.